Tindi bezeichnet
 Tindi (Estland), einen Ort in Estland
 Tindi (Russland), ein Dorf in der Republik Dagestan, Russland
 Tindi (Norwegen) Berg in Aurland, Norwegen
 Großer Sklavensee in der Sprache der Ureinwohner
 Tindische Sprache, eine nordostkaukasische Sprache, die im Dorf Tindi in Dagestan gesprochen wird
 Tendé, Trommel der Touareg

Siehe auch:
 Air Tindi, kanadische Fluggesellschaft